

Населені пункти та їхні частини
 Жечкі — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Жечкі — село в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Жечкі — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Жечкі — частина села Стришув у гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Жечкі — частина села Моґіляни в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Жечкі — частина села Кукув у гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Жечкі — частина села Тенчинек у гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Жечкі — частина села Сонспув у гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки